Hilgenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hilgenfeldt (1897–1945), deutscher Beamter und hoher Verwaltungsbeamter der NSDAP
 Otto Hilgenfeldt (1900–1983), deutscher Mediziner und Handchirurg

Siehe auch:
 Hilgenfeld